Міста Підкарпатського воєводства Польщі:

П